Dix-Neuf-Janvier ou XIX-Janvier ou 19-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

19 janvier, dix-neuvième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 

 le  : Seconde bataille de Buzenval, à Buzenval (quartier de Rueil-Malmaison) et Garches dans les Hauts-de-Seine, pendant la guerre franco-allemande de 1870.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 19 de Enero » ou « Diecinueve de Enero »
 Au Mexique :  événements non connus
 « Avenida 19 de Enero »à  Oaxaca de Juárez, État de Oaxaca.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
19